

Lokalizacje

Niemcy 
 Peißenberg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau
 Hoher Peißenberg – wzniesienie w Ammergauer Alpen

Zobacz też 
 Hohenpeißenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau